Ансуола (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Дева. Занимает площадь 27,72 км². Население — 2161 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

История 
Город основан в 12 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Anzuola en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа